MQT steht für:
 Marquette Rail, US-amerikanische Bahngesellschaft, Teil von RailAmerica
 Sawyer International Airport (IATA-Code), Flughafen von Marquette (Michigan), Michigan

mqt steht für:
 Mok (Sprache) (ISO-639-3-Code), austroasiatische Sprache in Shan-Staat, Myanmar und Lampang

Abkürzung